Příjmení Dekker má více nositelů:

 David Dekker (* 1998) – nizozemský cyklista 
 Eduard Douwes Dekker (1820–1887), známý pod literárním pseudonymem Multatuli – nizozemský spisovatel
 Thomas Dekker – více osob téhož jména a příjmení